Сезон ФК «Севілья» 2018—2019 - 112-й за ліком сезон футбольного клубу Севілья і його 18-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Суперкубку Іспанії, Копа-дель-Рей та Лізі Європи УЄФА.

Форма 
21 травня 2018 оголосила підписання контракту на 2018–2021 роки на постачання форми з американською фірмою спортивного одягу Nike.

Гравці

Поточний склад

З юнацького складу

Прийшли 

Загальні витрати:  €76.15M

Пішли 

Загальний прибуток:  €89.8M

Чистий:  €13.65M

Передсезонні та товариські матчі

Літо

Зима

Весна

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга 

24 липня 2018 року оголошено порядок змагань Ла-Ліги сезону, що починається.

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 

Севілья розпочала змагання як фіналіст Кубка Іспанії 2017—2018.

Матчі

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Суперкубок Іспанії 

Оскільки Барселона виграла і кубок Іспанії з футболу 2017—2018 і ла-Ліга 2017—2018, Севілья кваліфікувалась як фіналіст Кубка Іспанії і зустрілась з Барселоною в Суперкубку Іспанії, що відкривав сезон. Уперше в історії він складався з одного матчу, що відбувся на нейтральній території на Stade Ibn Batouta у Танжері (Марокко).

Ліга Європи УЄФА

2-й кваліфікаційний раунд

Третій кваліфікаційний раунд

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 18 травня 2019.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 29 травня 2019.

Дисциплінарні покарання 

Враховуючи всі офіційні змагання.

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Севілья»
Севілья